Il doppio del torneo di tennis Venice Challenger 1990, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Il tabellone di doppio del Venice Challenger 1990, torneo di tennis che faceva parte dell'ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 1990, è stato vinto da Cristian Brandi e Federico Mordegan (tds n. 1). In finale hanno sconfitto la coppia formata da Henrik Holm e Nils Holm con il punteggio di 6-1, 6-4.

Teste di Serie

  Cristian Brandi /  Federico Mordegan (campioni)
  Simone Colombo /  Claudio Mezzadri (primo turno)

  Neil Borwick /  David Lewis (quarti di finale)
  Bruce Derlin /  Peter Svensson (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni
 
 

Venice Challenger 1990